Träsk kan syfta på:

 Träsk – en typ av våtmark
 -träsk – ett svenskt ortnamnsefterled
 Insjö – ordet används i denna betydelse främst i ortnamn i Finland, på Gotland, i Södermanlands och Upplands kustland och i de nordligaste delarna av Sverige.

Geografi

Finland 
 Träsk, Sibbo – by i Sibbo
 Träsk, Houtskär – by i Houtskär

Åland 
 Träsk, Sund – by i Sunds kommun

Sverige 
 by i Skogs församling i Kramfors kommun

Se även 
 Träsket (olika betydelser)